Гошен ():

Персоналии 
 Гошен, Джордж Иоахим (1831—1907) — финансист и государственный деятель Англии.
 Гошен, Натан (род. 1986) — израильский музыкант.

География 
 Гесем — название округа, который отведён был фараоном для поселения отца и братьев Иосифа по прибытии их в Древний Египет (Бытие XLV, 10)

Австралия 
 Гошен (Тасмания)

Канада 
 Гошен (Новая Шотландия)

Соединённые Штаты Америки 
Населённые пункты
 Гошен (Айдахо)
 Гошен (Алабама)
 Гошен (Арканзас)
 Гошен (Вашингтон)
 Гошен (Вермонт)
 Гошен (Виргиния)
 Гошен (Джорджия)
 Гошен (Западная Виргиния)
 Гошен (Иллинойс)
 Гошен (Индиана)
 Гошен (колледж)
 Гошен (Калифорния)
 Гошен (Кентукки)
 Гошен (Коннектикут)
 Гошен (Массачусетс)
 Гошен (Миссури)
 Гошен (Мэриленд)
 Гошен (Нью-Гэмпшир)
 Гошен (Нью-Джерси)
 Гошен (город, Нью-Йорк)
 Гошен (посёлок, Нью-Йорк)
 Гошен (округ Клермонт, Огайо)
 Гошен (округ Тусароуас, Огайо)
 Гошен (Орегон)
 Гошен (Пенсильвания)
 Гошен (Теннесси)
 Гошен (Техас)
 Гошен (Южная Каролина)
 Гошен (Юта)
 Гошен (водохранилище)

Округа
 Гошен (округ, Вайоминг)

Районы
 Гошен-Тауншип (округ Белмонт, Огайо)
 Гошен-Тауншип (округ Клермонт, Огайо)
 Гошен-Тауншип (округ Махонинг, Огайо)
 Гошен-Тауншип (округ Оглэйз, Огайо)
 Гошен-Тауншип (округ Тусароуас, Огайо)
 Гошен-Тауншип (округ Хардин, Огайо)
 Гошен-Тауншип (округ Шампань, Огайо)
 Гошен-Тауншип (Пенсильвания)

Остров Мэн 
 Гошен (Мэн)